O’Swald ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Alfred O’Swald (1861–1929), deutscher Kaufmann und Politiker, MdHB
 William O’Swald (1798–1859), deutscher Kaufmann
 William Henry O’Swald (1832–1923), deutscher Überseekaufmann, Senator und Politiker, MdHB

Siehe auch:
 Oswald
 Oswalt
 Osswald